Kislinger nebo Kislingerová je příjmení. Jeho nositeli jsou mimo jiné tyto osoby:

 Eva Kislingerová (* 1950) – česká profesorka ekonomie a politička
 Ivana Kislinger (1932–2005) – argentinská herečka a Miss Argentina 1956, celým jménem Ivana Olga Ana María Francisca Kislinger
 Jiří Kislinger (* 1952)  – český fotbalista, brankář

Příjmení